

Patronyme
 John Connelly, (1938-2012),  est un ancien footballeur anglais. 
 John Connelly, (1962- ), est un chanteur de thrash metal américain.